Торнтон има више значења:
 Торнтон (Висконсин)
 Торнтон (Калифорнија)
 Торнтон (Ајова)
 Торнтон (Тексас)
 Торнтон (Арканзас)
 Торнтон (Илиноис)
 Торнтон (Колорадо)